Сан Карлос Дос има више значења:

 Сан Карлос Дос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Карлос Дос (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику